Kuang steht für:

 矿区, Kuang qu, "Minen-Bezirk", und bezeichnet
 den Stadtbezirk Kuang (矿区) der bezirksfreien Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Kuang (Datong);
 den Stadtbezirk Kuang (矿区) der bezirksfreien Stadt Yangquan in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Kuang (Yangquan).

 Fengfeng Kuang
 Yingshouyingzi Kuang

Kuang ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Ni Kuang (1935–2022), Hong-Kong-amerikanischer Roman- und Drehbuchautor
 Paul Ch’eng Shih-kuang (1915–2012), taiwanesischer Bischof
 Shi Kuang, chinesischer Musiker des Altertums
 Sun Kuang (2. Jahrhundert)
 Rebecca F. Kuang (* 1996), amerikanische Schriftstellerin
 Khuang Aphaiwong (1902–1968), Premierminister von Thailand

Kuang ist der Name von:
 Kuang (Fluss), ein kleiner Fluss in der Provinz Chiang Mai, Nordthailand